Soualem kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Soualem (stamområde), Chaouia-Ouardigha, 
 Soualem (kommun), Chaouia-Ouardigha, Settat Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar